А́лма-Ати́нская у́лица  — улица в Южном административном округе города Москвы на территории района Братеево.

Расположение 
Начинается от улицы Борисовские Пруды, идёт на юго-восток и заканчивается переходом в Братеевскую улицу. Нумерация домов начинается от улицы Борисовские Пруды.

Происхождение названия 
Названа 12 июня 1985 года в честь города Алма-Ата, тогдашней столицы Казахской ССР.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 Дом 3, корпус 1 — жилой дом.
 Дом 3, корпус 2 — жилой дом.
 Дом 3, корпус 3 — поликлиника № 198 ЮАО.
 Дом 3, корпус 4 — ?
 Дом 5 — жилой дом.
 Дом 5, корпус 2 — детский сад № 1824 (логопедический).
 Дом 7, корпус 1.
 Дом 7, корпус 2 — жилой дом.
 Дом 9, корпус 2 — ЮАО Братеево, инженерная служба ОДС-126.
 Дом 9, корпус 3 — школа № 975.
 Дом 11, корпус 1 — жилой дом.

По чётной стороне 
 Дом 2 — жилой дом.
 Дом 4 — жилой дом.
 Дом 6, корпус 1 — детская поликлиника № 127 ЮАО.
 Дом 6, корпус 2 — детский сад № 1576.
 Дом 8 — аптека «Столичные аптеки».
 Дом 8, корпус 1 — жилой дом.
 Дом 8, корпус 2 — детский сад № 1613.
 Дом 8, корпус 3 — почтовое отделение № 408-115408.
 Дом 10, корпус 1 — жилой дом.
 Дом 10, корпус 2 — детский сад № 1579.
 Дом 10, корпус 3 — муниципалитет «Братеево».
 Дом 12/39 — «Банк Москвы», банкомат.

Транспорт

Метро 
К юго-западу от конца улицы расположена станция метро «Алма-Атинская», которая была открыта 24 декабря 2012 года. Ранее эта станция носила проектное название «Брате́ево» (по бывшему селу Братеево и району), 29 ноября 2011 года было принято решение о переименовании станции в «Алма-Атинскую».

Автобус 
 128: Станция метро «Алма-Атинская» — станция метро «Марьино» (до метро «Марьино» едет в направлении с юга на север).
 619: Станция метро «Алма-Атинская» — станция метро «Марьино» — станция метро «Люблино» (до станций метро «Марьино» и «Люблино» едет в направлении с севера на юг).
 738: Станция метро «Алма-Атинская» — станция метро «Каширская». Автобус введён по Алма-Атинской улице в связи с открытием станции метро «Алма-Атинская».
 764: Станция метро «Алма-Атинская» — станция метро «Борисово».
 765: «Братеево» — станция метро «Орехово» (проезжает улицу с севера на юг, только в этом направлении).

Примечания

Ссылки 
 Мир Братеево — Алма-Атинская улица
 Карты Яндекс — Алма-Атинская улица
 Алма-Атинская улица на www.mom.mtu-net.ru

Улицы Москвы, названные в честь городов